Studiengangsvertretung bezeichnet in Österreich die Vertretung der Studierenden eines Studiengangs an:
 einer Fachhochschule oder einem Träger von Fachhochschul-Studiengängen, siehe Studiengangsvertretung (Fachhochschule)
 an einer Pädagogischen Hochschule, siehe Studiengangsvertretung (Pädagogische Hochschule)